La Guerre des étoiles est le titre français sous lequel le premier film de la saga Star Wars est sorti en 1977, et sous lequel la saga elle-même est initialement connue. À la suite du développement de l'univers Star Wars dans les années 2000, le film est ensuite renommé Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir.
 La « Guerre des étoiles » est le surnom donné par certains médias à l'Initiative de défense stratégique, un projet lancé en 1983 par le président Ronald Reagan durant la guerre froide.

Voir aussi 
 
 La Guerre pour les étoiles, épisode des Simpson